Cynon Valley peut désigner :
 la , une des vallées du sud du pays de Galles, qui tire son nom de la .
 le borough de la Cynon Valley, un ancien district administratif du comté du Mid Glamorgan, en vigueur entre 1974 et 1996 ;
 Cynon Valley, une circonscription galloise utilisée depuis 1999 pour les élections de l’Assemblée puis du Senedd ;
 Cynon Valley, une circonscription du Parlement britannique utilisée depuis 1983 pour les élections générales de la Chambre des communes.